Ab in den Knast ist der Titel folgender Filme:
 Ab in den Knast (1984), italienische Komödie
 Ab in den Knast (2006), US-amerikanische Komödie